Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2011 — прошёл  в городе Вапенвелд с 6 по 16 апреля 2011 года по круговой системе. В турнире участвовали 5 международных гроссмейстеров (GMI), один международный мастер (MI) и пять мастеров ФМЖД (MF). Чемпионом стал Александр Балякин.

 — Александр Балякин

 — Рул Бомстра 

 — Пим Мёрс

Результаты

2011 год в шашках
Апрель 2011 года
Спорт в Нидерландах в 2011 году